Luis Escobar puede referirse a:

Luis Escobar Cerda, economista y político chileno, ministro de Hacienda de Chile durante la dictadura militar de Augusto Pinochet.
Luis Escobar Kirkpatrick, dramaturgo, director teatral y actor español.
Luis Escobar López, fotógrafo español.
Luis Escobar Serna, jurista español.
Luis de Escobar, autor de la colección de enigmas Las quatrocientas respuestas a otras tantas preguntas (1546). 
Luis Antonio Escobar Aburto, exfutbolista peruano
 Lucho Escobar, periodista deportivo colombiano.